Кирпичи — строительный материал. Также может означать:

 «Кирпичи» — рок-группа.
 «Кирпичи» — рассказ Данияра Сугралинова.

Населённые пункты 
 Кирпичи — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Кирпичи — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Кирпичи — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Кирпичи — исторический район в Томске.

См. также 
 Кирпич (значения)
 Кирпичики
 Кирпичное
 Кирпичный